17258 Whalen, asteroide della fascia principale
 Ryan Whalen, giocatore di football americano statunitense
 Lindsay Whalen, cestista statunitense
 Sean Whalen, attore statunitense
 Robert Whalen, giocatore di baseball statunitense
 Philip Whalen, poeta statunitense